Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier I, se dispute du 13 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Arantxa Sánchez Vicario et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 1992)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Miami
Tennis aux États-Unis en 1992
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1992